Prinzessinnengarten ist die Bezeichnung für folgende Gärten:

 Der Prinzessingarten (Jesberg) bei Jesberg in Nordhessen
 Die Prinzessinnengärten, ein Gartenbauprojekt (Guerilla Gardening) in Berlin-Kreuzberg